Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Łukasz Kubot che ha battuto in finale Juan Pablo Brzezicki 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Phau (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (finale)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Łukasz Kubot (Campione)

 Victor Crivoi (quarti di finale)
 Martin Slanar (primo turno)
 Jan Minář (primo turno)
 Juan Martín Aranguren (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2008